Андремон — персонаж древнегреческой мифологии.
 (42403) Андремон — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.